Magisches Dreieck bezeichnet:

 Magisches Dreieck der Vermögensanlage, eine Darstellungsform konkurrierender Ziele in der Vermögensanlage
 Magisches Dreieck der Nachhaltigkeit, eine Darstellungsform konkurrierender Nachhaltigkeitsdimensionen
 eine Darstellungsform im Projektmanagement, siehe Projektmanagement#Stakeholdererwartungen

Im Fußball bezeichnet Magisches Dreieck:

 Magisches Dreieck (VfB Stuttgart), Fußballspieler-Trio beim VfB Stuttgart
 das Zusammenspiel dreier Spieler beim SK Sturm Graz, siehe SK Sturm Graz#1997–2002 – Erster Meistertitel und Goldene Jahre

Siehe auch:

 Magisches Viereck, eine Darstellungsform konkurrierender volkswirtschaftlicher Ziele